Josep Moratalla i Claramunt, ex futbolista català del Futbol Club Barcelona i de la Unió Esportiva Figueres
 Josep Moratalla i Martínez, polític i activista social català